Юрий Игоревич Викулин (род. 15 января 1986) — российский игрок в хоккей с мячом. Заслуженный мастер спорта России (2006). защитник сборной России и «Байкал-Энергии» (Иркутск).

Начал игровую карьеру в 2004 году в родном Красноярске. Дважды был бронзовым призёром чемпионата России.

Неоднократно привлекался в сборную. Десять раз становился чемпионом мира.

Достижения 

 клубные (отечественные):

 Чемпион России (5): 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2018/19, 2019/20. 
 Серебряный призёр чемпионата России (1): 2017/18. 
 Бронзовый призёр чемпионата России (5): 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2020/21. 
 Обладатель Кубка России (1): 2018. 
 Финалист Кубка России (3): 2003/04, 2007, 2008, 2020. 
 Обладатель Суперкубка России (5): 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21. 
 Финалист Суперкубка России (2): 2014/15, 2016/17. 

 клубные (международные):

 Обладатель Кубка мира (2): 2011, 2015. 
 Финалист Кубка мира (1): 2019. 
 Обладатель Кубка Катринехольма (1): 2003. 
 Обладатель «Entos cup» (1): 2004. 

 в составе сборной России:

 Чемпион мира (10): 2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019. 
 Серебряный призёр чемпионата мира (3): 2009, 2010, 2012. 
 Победитель турнира на призы Правительства России (4): 2006, 2008, 2010, 2012. 

 в составе сборной России (младших возрастов):

 Чемпион мира среди младших юношей (1): 2002. 
 Чемпион мира среди юношей (1): 2003. 
 Чемпион мира среди юниоров (1): 2004. 

 личные:

 Входит в число 22 лучших хоккеистов чемпионата России (15): 2006—2019, 2021. 
 Назван лучшим защитником чемпионата России (8): 2006, 2009, 2010, 2015—2019.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 24 / 17 команд

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх 

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 124 играх 
по 2 мяча забивал в 20 играх 
по 3 мяча забивал в 3 играх 
Свои 173 мяча забросил в 147 играх, в 439 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 43 играх 
по 2 мяча забивал в 5 играх 
по 3 мяча забивал в 1 игре 

Свои 56 мячей забросил в 49 играх, в 104 играх мячей не забивал.

В сборной России 

Итого: 119 матчей / 21 мяч; 91 победа, 7 ничьих, 21 поражение.

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте ХК «Енисей»
 Профиль на сайте Федерации хоккея с мячом России
 Десять золотых ступеней Юрия Викулина

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»